Muse, een Britse rockband
Muse (ep), de eerste ep van de Britse rockband Muse
 Muse (Grace Jones), een album van Grace Jones 
 Muse (Candy Lo), een album van Candy Lo
 Muse (tijdschrift), een tijdschrift voor kinderen
 Muse Records, een Amerikaans jazzlabel
 The Muse (film), een film uit 1999
 Muse (Shan), een plaats in de Myanmarse staat Shan
 Project MUSE, een online database van wetenschappelijke tijdschriften en boeken
 The Muse, een woontoren in aanbouw in Rotterdam

Zie ook 
 Muzen, de godinnen van kunst en wetenschap